Уизила има више значења:

 Уизила (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Уизила (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уизила (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уизила (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику